Andrianov (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov

 Personen
 Nikolaj Jefimojevitsj Andrianov (1952-2011) - Russisch gymnast
 Maksim Vladimirovitsj Andrianov (1988) - Russische bobsleeër
 Vasili Michajlovitsj Andrianov (1902-1978) - Sovjet-politicus

 Zie ook
 Andrianova
 Andrianovka